

Sport

Major League Baseball, lega professionistica nordamericana di baseball 
Major League Lacrosse, lega professionistica di lacrosse negli Stati Uniti
Major League Rugby, lega professionistica di rugby a 15 negli Stati Uniti e in Canada
Major League Soccer, lega professionistica di calcio negli Stati Uniti e in Canada

Musica 
Major League, gruppo musicale statunitense
 Major League, canzone dei Pavement
Major Leagues (EP), EP dei Pavement

Film 
Major League - La squadra più scassata della lega (Major League) – film del 1989 diretto da S. Ward
Major League - La rivincita (Major League II) – film del 1994 diretto da S. Ward
Major League - La grande sfida (Major League: Back to the Minors) –  film del 1998 diretto da John Warren